Млада је термин који може да се односи на:

 Млада — придјев за именицу женског рода која је још рана или незрела;
 Млада или невјеста — особа женског пола која ће се управо вјенчати, или која се управо вјенчала;
 Млада или снајка — млађа особа женског пола придошла у кућу, стан или село супругових родитеља.

друго
 Млада (опатица) или Млада Марија — бенедиктинска опатица која је основала први манастир у Бохемији 965. године;
 Млада (Гедеонов) — оперско-балетски пројекат који је 1870. године осмислио руски сценски аутор Степан Гедеонов;
 Млада (Римски-Корсаков) — опера-балет у четири дијела, довршен 1890. године од Николаја Римски Корсакова;